Кіріакос Йоанну (,   р.) — кіпрський стрибун у висоту. Він двічі вигравав медалі на чемпіонатах світу з легкої атлетики (2007 та 2009), а також був бронзовим призером на чемпіонаті світу в приміщенні IAAF у 2008 році. Він є єдиним призером Кіпру на чемпіонаті світу з легкої атлетики з часу його створення в 1983 році. Він також є рекордсменом Кіпру як на відкритому повітрі (2,35 м), так і в приміщенні (2,32 м). Кіріакос Йоанну - дворазовий призер Ігор Співдружності (2006 і 2014), а також брав золоті медалі на Середземноморських іграх у 2005 і 2009 роках.

Кар'єра 
Його особистий найкращий стрибковий та кіпрський національний рекорд - 2,35 метра, досягнутий на чемпіонаті світу 2007 року в Осаці, де він виграв бронзову медаль. Він став першим призером чемпіонату світу з Кіпру.  Через два роки на чемпіонаті світу 2009 року в Берліні він виграв срібну медаль (2,32 м), побиту лише  Ярославом Рибаковим. Він також взяв бронзову медаль на чемпіонаті світу у приміщенні 2008 року і через два роки фінішував четвертим на тому ж змаганні в Дохі .

Його найкращий стрибок на відкритому повітрі в 2010 році відбувся в Лозанні 8 липня, коли він посів третє місце зі стрибком 2,30. Кіріакос Йоанну розпочав сезон на відкритому повітрі на першій зустрічі Алмазної ліги IAAF 2011 року в Дохі і встановив рекорд спільної зустрічі 2,33 м поряд з американцем Джессі Вільямсом, хоча Вільямс був оголошений переможцем у зворотному відліку. 

Травмований, він не вийшов у кваліфікаційні раунди на чемпіонаті світу в Тегу, де був одним з фаворитів за медаль.

У 2012 році, все ще травмований, він прибув у кваліфікацію до фіналу Олімпійських ігор у Лондоні, де фінішував 12-м із 2,20 м. Наступного року він не змагався. Ще в 2014 році на Іграх Співдружності Йоанну виграє срібну медаль з бігом 2,28 м. Дерек Друйн з Канади бере золото (2,31 м).

У березні 2015 року Кіріакос Йоанну проходить у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні, але не прибув, щоб здійснити стрибок через травму. У червні він складає олімпійські стандарти, з результатом 2,29 м.

У лютому 2016 року, для свого першого змагання в році, кіпріот дорівнює власному національному рекорду в приміщенні, зробленому в 2008 році (і зрівнявся з Димитріосом Хондрокукісом у 2015 році), з результатом 2,32 м у Хустопечі з третьої спроби.

Міжнародні змагання 
1 У фіналі немає позначки

Примітки

Посилання 

Qualifying for the 2004 Olympics

Призери чемпіонатів світу з легкої атлетики
Призери Ігор Співдружності з легкої атлетики
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2008
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2004
Народились 1984
Кіпрські стрибуни у висоту